Zlatan Ibrahimović (født 3. oktober 1981 i Malmö) er en svensk fodboldspiller, der spiller for den Italienske Serie A klub  AC Milan og det svenske landshold. Han er en af mest dekorerede aktive fodboldspillere i verden med 34 fodboldtrofæer. I løbet af hans karriere har han scoret 570 mål, herunder mere end 500 på klubniveau, og han har scoret i hvert af de sidste fire årtier. Zlatan er den mest scorende svenske landsholdsspiller nogensinde med 62 mål.

Biografi 
Ibrahimović voksede op i Malmø-bydelen Rosengård, der er kendt for sin store andel af indvandrere. Han begyndte som 10 årig at spille fodbold i klubben FBK Balkan, som fortrinsvis bestod af immigranter fra Bosnien, Kroatien og Serbien.  

I 1999 fik han debut i Allsvenskan for Malmö FF, og det tog ikke lang tid, før en række internationale topklubber fik øjnene op for det unge talent. Arsène Wenger forsøgte først at hente ham til Arsenal FC. Den danske superligaklub AaB var ligeledes ude efter ham. I 2001 skrev Ibrahimović kontrakt med den hollandske storklub Ajax Amsterdam for et beløb på cirka 85 millioner kroner. Her scorede han 16 mål i sin første sæson.

Ibrahimović fik ikke meget spilletid under træner Co Adriaanse, men da Ronald Koeman overtog jobbet som træner i Ajax, fik Ibrahimović for alvor spilletid. Det endte med, at han spillede 74 kampe og scorede 35 mål i Ajax-trøjen og medvirkede til, at Ajax vandt det Hollandske mesterskab to gange.
 
Herefter gik turen til Juventus, der den 31. August 2004 betalte Ajax 20 millioner Euro for Ibrahimović (ca. 150 millioner DKK).

I Juventus spillede han to sæsoner, som tilsammen gav ham 70 kampe i den zebrastribede trøje. I hans tid i Juventus var der både højdepunkter og lavpunkter. Lavpunktet kom, da Juventus tvangsnedrykket i 2006 på grund af Calciopoli skandalen. Juventus var derfor nødt til at sælge ud i sommeren 2006 og her stod Inter Milan klar til at købe Ibrahimović. 

Hos Inter vandt han straks tilskuernes hjerter ved at proklamere, at han havde været Inter-fan, siden han var barn. Fra 2006-2009 spillede han 88 ligakampe for Inter med 57 mål til følge. I sin tredje sæson i klubben (2008/09) medvirkede han til skaffe klubben det 3. Italienske mesterskab Scudetto i træk samtidig med, at han på sidste spilledag vandt titlen som Serie A's topscorer med 25 ligamål. Året forinden havde Ibrahimović nærmest også egenhændigt sikret Inter mesterskabet, da han kom ind fra bænken i sæsonens sidste kamp på udebane mod Parma og scorede kampens to mål, der betød, at Inter kunne løfte mesterskabspokalen.

Efter han havde tilbragt 3 sæsoner i Inter, skiftede Ibrahimovic til den spanske storklub FC Barcelona for et beløb på 46 mio. euro (ca. 343 mio. Dkr.) Den store handel indebar samtidigt, at Barcelona sendte deres camerounesiske angriber Samuel Eto'o til Inter. Zlatan nåede dog aldrig at op på de højder, de forventede i Barcelona. Han har selv beskrevet det anstrengte forhold til træner Pep Guardiola og holdkammerat Lionel Messi. Ifølge Zlatan blev han ikke anvendt på den rigtige måde i Barcelona og udtalte, at man ikke kører en Ferrari som en Fiat. 

I 2012 udgav han selvbiografien "Jeg er Zlatan Ibrahimovic".

Fra 2012-2016 spillede Ibrahimovic i Paris Saint-Germain, hvor han scorede 113 mål i 122 kampe. 

Efter EM-slutrunden i 2016 stoppede han på landsholdet og skiftede Paris Saint-Germain ud med Manchester United på en 1 årig kontrakt. Efter at have pådraget sig en alvorlig knæskade i Manchester Uniteds kamp mod Anderlecht i Europa League, fik han i første omgang ikke forlænget sin kontrakt, men da han viste sig at komme sig hurtigere end ventet, underskrev han endnu en etårig kontrakt med United i august 2017.

Den 22. marts 2018 ophævede Manchester United kontrakten med Zlatan. Dagen efter blev han præsenteret som ny spiller i den Amerikanske klub Los Angeles Galaxy som spiller i Major League Soccer.

Den 13. november 2019, meddelte Zlatan efter en del rygter at han stopper i Los Angeles Galaxy ved kontraktudløb den 31. December 2019.

Den 27. december 2019, bekræftede AC Milan at Zlatan vender tilbage til klubben som han tidligere tørnede ud for i perioden 2010-2012. I 2022 vandt han mesterskabet med klubben.

Landsholdskarriere 
På landsholdsplan debuterede Zlatan Ibrahimović for Sverige i 2001 og han opnåede siden 116 kampe og 62 mål. Zlatan er den mest scorende svenske landsholdsspiller nogensinde.

Med en bosnisk far, kroatisk mor og bopæl i Sverige kunne han i princippet have valgt at spille for tre forskellige landshold, Bosnien-Hercegovinas, Kroatiens og Sveriges, men valgte at spille for .

Karrierestatistikker

Karriere på klubplan 

Opdateret: 8. maj 2015.

1 Inkluderer UEFA Champions League- og UEFA Cup/Europa League-kampe.

2 Inkluderer Den hollandske Super Cup, Supercoppa Italiana, Supercopa de España, UEFA Super Cup og FIFA Club World Cup-kampe.

Karriere på landsholdsplan

Landskampsmål 
Mål og resultater viser Sveriges resultat først.

Priser og hæder 
Ajax
Æresdivisionen (2): 2001–02, 2003–04
KNVB Cup (1): 2001–02
Johan Cruijff Shield (1): 2002

Juventus
 Serie A (2): 2004–05, 2005–06 (begge frataget pga. Calciopoli skandalen)

Inter
 Serie A (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09
 Supercoppa Italiana (2): 2006, 2008

Barcelona
 La Liga (1): 2009–10
 Supercopa de España (2): 2009, 2010
 UEFA Super Cup (1): 2009
 FIFA Club World Cup (1): 2009

AC Milan
 Serie A (1): 2010–11
 Supercoppa Italiana (1): 2011

Paris SG
 Ligue 1: 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16
 Coupe de France: 2014-15, 2015-16
 Coupe de la Ligue: 2013-14, 2014-15, 2015-16
 Trophée des Champions: 2013, 2014, 2015

Manchester United
 League Cup: 2016-17
 UEFA Europa League: 2016-17
 FA Community Shield: 2016

Individuel

Serie A Topscorer (1): 2009
Årets udenlandske fodboldspiller i Serie A (4): 2005, 2008, 2009, 2011
Årets fodboldspiller i Serie A (3): 2008, 2009, 2011
Guldbollen (10): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
UEFA Årets Hold (2): 2007, 2009
Swedish Male Athlete of the Year (2): 2007, 2010
Jerringpriset (1): 2007

Udenfor fodboldbanen 
I 2016 deltog Ibrahimović på den franske aktivistgruppe Les Enfoirés's album Au rendez-vous des Enfoirés.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Fodboldspillere fra AC Milan
Fodboldspillere fra AFC Ajax
Fodboldspillere fra FC Internazionale Milano
Fodboldspillere fra Juventus F.C.
Fodboldspillere fra Malmö FF
Fodboldspillere fra Paris Saint-Germain
Fodboldspillere fra FC Barcelona
Fodboldspillere fra Manchester United F.C.
Fodboldspillere fra Los Angeles Galaxy
Fodboldspillere fra Sverige
Personer fra Malmø
Angribere (fodbold)
Les Enfoirés
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2002
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2004
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2006
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2008
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2012
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2016